Червоний камінь — скеля в Криму, розташована біля селища Краснокам'янка над Гурзуфом.
 Червоний Камінь () — житловий масив Дніпропетровська в західній частині міста між ж/м Покровський та Новим Кодаком. Розташований на березі Дніпра.